Rancho Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Blanco, Allende, Chihuahua, 
 Rancho Blanco, Matachí, Chihuahua, 
 Rancho Blanco, Guerrero, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar